Knuth är ett danskt och tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Levin Knuth (1648–16999), tyskfödd dansk ämbetsman
 Donald Knuth (född 1938), amerikansk matematiker och utvecklare av programmeringsspråk
 Frederik Marcus Knuth (1813–1856), dansk historiker
 Gustav Knuth (19901–19987), tysk skådespelare
 Paul Knuth (1854–18999), tysk botanist
 Reinhard Gustav Paul Knuth (1874–19957), tysk botanist

Tyska efternamn
Danska efternamn